Le terme art rock peut désigner : 
 L'art rock est un genre musical ;
 Art Rock est un festival d'arts.